Johann von Nassau-Weilburg ist der Name folgender Personen:
* Johann von Nassau-Weilburg (1664–1719), gefürsteter Graf zu Nassau-Weilburg und kaiserlicher Generalfeldmarschall, siehe Johann Ernst (Nassau-Weilburg) 
 Johann Casimir von Nassau-Weilburg (Gleiberg) (1577–1602), Begründer der Linie Nassau-Gleiberg, siehe Johann Casimir (Nassau-Weilburg)

Siehe auch:
 Johann (Nassau-Idstein)